Tifo epidémico — ou tifo exantemático, conhecido popularmente por tifo, uma doença causada pela R.prowasekii
Tifo murino — ou tifo endémico, causado pela R.typhi
Febre tifoide — doença causada pela Salmonella typhi, não relacionada com o tifo propriamente dito

Desambiguações de biologia